Folc d'Anjou o Folc I el Roig, fill del vescomte d'Anjou, Ingelger, al que va succeir el 888 
 Folc d'Anjou o Folc III Nerra (segle X), comte d'Anjou
 Folc d'Anjou o Folc II el Bo, comte d'Anjou successor de Folc I el Roig
 Folc d'Anjou o Folc IV el Tauró, comte d'Anjou des del 1068 
 Folc V d'Anjou, comte d'Anjou i rei de Jerusalem del 1131 al 1143